Szeretet, egy személyhez, élőlényhez, tárgyhoz való vonzódás, szimpátia
 Felebaráti szeretet, az embertársaink iránt megnyilvánuló szeretet
 Szeretet, az erdélyi magyar baptisták havilapja
 Szeretet, 1972-ben bemutatott bolgár film Ljudmil Sztajkov rendezésében
 Szeretet, 2011-ben bemutatott amerikai sci-fi film William Eubank rendezésében